Stenichnus scutellaris — вид мирмекофильных коротконадкрылых жуков рода Stenichnus из подсемейства Scydmaeninae.

Распространение 
Европа (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония). Ближний Восток.

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки. Отмечены в мирмекофильных связях с муравьями следующих видов: Formica rufa, Formica cunicularia, Lasius fuliginosus.
Вид был впервые описан в 1822 году немецкими энтомологами Густавом Кунце (Gustav Kunze; 1793—1851) и Филиппом Джакобом Мюллером (Philipp Wilbrand Jacob (Jakob) Müller (Mueller); 1771—1851).

Таксон  включен в состав рода  (вместе с , , , , , , , ), который близок к родам  и Stenichnoteras, и включён в трибу Cyrtoscydmini из подсемейства Scydmaeninae.

Примечания

Литература 
  https://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3630.1.2

Ссылки 
 
 
 

Сцидмениды
Мирмекофилы
Животные, описанные в 1822 году
Насекомые Евразии